Bom kan henvise til flere emner:

 Bom (skibsteknologi) - en type rundholt på et skib
 Bom (redskabsgymnastik) - en øvelse i redskabsgymnastik, som udføres på en balancebom
 Vejbom - en anording, der blokerer en vej, sti eller lignende

Personer med navnet Bom

 Mette Bom - dansk journalist og redaktør
 Lars Bom - dansk skuespiller